Schrott steht für:
 Schrott, metallischer Wertstoff
 Schrott (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schrott, umgangssprachlich für Unsinn
 Schrott (Einheit), altes Volumenmaß

Schrott ist der Name folgender Orte:
 Schrott (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Schrott (Gemeinde Bärnbach), Streusiedlung der Stadtgemeinde Bärnbach, Bezirk Voitsberg, Steiermark

Siehe auch:

 Schroth
 Schrodt